Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Erste Bank Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rumunsko-český ský pár Florin Mergea a Lukáš Rosol, jehož členové nestartovali společně. Mergea vypadl po boku Marina Draganji v semifinále s Begemannem a Knowlem. Spoluhráčem Rosola se stal Santiago González, s nímž prohrál také v semifinále proti dvojici Melzer a Petzschner.

Do finále se probojovaly dva nenasazené německo-rakouské páry. Soutěž vyhrála dvojice Jürgen Melzer a Philipp Petzschner, jejíž členové ve finále zdolali Andreho Begemanna s Julianem Knowlem po setech 7–6, 4–6 a supertiebreaku [10–7].

Nasazení párů 
  Alexander Peya /  Bruno Soares (1. kolo)
  Mariusz Fyrstenberg /  David Marrero (čtvrtfinále)
  Marin Draganja /  Florin Mergea (semifinále)
  Santiago González /  Lukáš Rosol (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Vienna Open
Tenis v Rakousku v roce 2014
ATP World Tour 2014